Krimski odred je ime več odredov:
 Krimski odred (NOV in POS)
 Krimski odred (TO RS)